Gudelius ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gudelius (1906–1944), deutscher Heeresoffizier bei der Infanterie
 Bärbel Gudelius (* 1938), deutsche Schriftstellerin
 Claudia Gudelius (* 1951), deutsche Ärztin und Schriftstellerin